Никола́й Ива́нович Насе́дкин:
 Наседкин, Николай Николаевич (род. 1953) — российский писатель.
 Наседкин, Николай Николаевич (род. 1954) — российский художник.